Il singolare del Cincinnati Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Anna Čakvetadze era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nadia Petrova ha battuto in finale 6–2, 6–1, Nathalie Dechy.

Teste di serie

  Marion Bartoli (primo turno, ritirata per dolori addominali)
  Nadia Petrova (campionessa)
  Marija Kirilenko (semifinali)
  Katarina Srebotnik (secondo turno)

  Amélie Mauresmo (semifinali)
  Aleksandra Wozniak (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova (primo turno)
  Tamira Paszek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2008